Frankston steht für:

 Frankston (Victoria), ein  Stadtteil von Melbourne
 Frankston North, ein Stadtteil von Melbourne
 Frankston South, ein Stadtteil von Melbourne
 Frankston City, ein Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Victoria zu Melbourne gehörend
 Frankston (Texas), ein Ort im Anderson County (Texas) im US-Bundesstaat Texas

Frankston ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Frankston (* 1949), US-amerikanischer Softwareentwickler